Pelet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gerhard von Pelet-Narbonne (1840–1909), tysk general och militärförfattare
 Jean-Jacques Germain Pelet-Clozeau (1777–1858), fransk general och militärförfattare

Franska efternamn